Hainhof ist der Ortsname von:

 Hainhof (Kastl), Ortsteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hainhof (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hainhof (Mellrichstadt), Ortsteil der Stadt Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Siehe auch:
 Hainhofen
 Hainer Hof
 Heinehof